Die Pilot Pen Tennis 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 21. bis 26. August 2007 in New Haven stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden keine anderen Turniere statt. Das Turnier in New Haven gehörte zur ATP International Series.

Titelverteidiger war der Russe Nikolai Dawydenko, der dieses Jahr Setzlistenerster war, aber schon im Achtelfinale gegen Gilles Simon ausschied. Der Titelträger von 2005 James Blake konnte sich als Dritter der Setzliste seinen zweiten Titel beim Turnier holen. Im Finale besiegte er seinen mit einer Wildcard ausgestatteten Landsmann Mardy Fish in zwei Sätzen. Er gewann damit den zweiten Titel der Saison sowie den zehnten und letzten Titel seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Jonathan Erlich und Andy Ram, traten erneut als Setzlistenzweite an, schieden aber schon in der Auftaktrunde aus. Die Vorjahresfinalisten Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski kamen ohne Satzverlust ins Finale. Das verloren sie aber deutlich gegen Mahesh Bhupathi und Nenad Zimonjić, die Setzlistenerste waren. Sie gewannen ihren einzigen Titel in dieser Konstellation. Bhupathi war das 41. Mal und Zimonjić das 17. Mal erfolgreich im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhalten ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 650.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 675.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)